Filmpreis 2009 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2009
 Europäischer Filmpreis 2009